5 miejscowości w Polsce: 
 Borówek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice
 Borówek – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka 
 Borówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy 
 Borówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Latowicz 
 Borówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica

Zobacz też: Borówek-Kolonia